Jaromar 2. af Rügen (på dansk Jarmer, født ca. 1218, død 1260) søn af Wizlaw 1. af Rügen og Margareta var fyrste af Rügen og støttede ærkebiskop Jakob Erlandsen i dennes strid med Christoffer 1. Efter bispens fængsling i februar 1259 angreb Jaromar København i april og gennembrød byens forsvar på det sted, hvor Jarmers Tårn opførtes. Herefter hærgede Jaromar Sjælland, og han slog Christoffer 1.s dronning, Margrete Sambiria (Margrete Sprænghest), under slaget ved Næstved den 14. juni 1259.

Det menes, at han og bispens bror, Anders, nedbrændte kongens borg Lilleborg på Bornholm, hvor henved 200 af kongens mænd skal være dræbt.

I 1260 faldt Jaromar i Skåne. Både han og Margrete Sambiria var vendere fra Rügen.

Anetavle

Referencer 

Tjek fødsels- og dødsår
Personer fra middelalderen
Fyrster fra Tyskland